Olivet ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Olivet (Indrois), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Indrois
 Olivet (Loiret), französische Gemeinde im Département Loiret
 Olivet (Mayenne), französische Gemeinde im Département Mayenne

Olivet ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Olivet (Iowa)
 Olivet (Illinois)
 Olivet (Kansas)
 Olivet (Michigan)
 Olivet (New Jersey)
 Olivet (South Dakota), im Hutchinson County
 Olivet (Tennessee)
 Olivet (Wisconsin)
 Mount Olivet (Kentucky)
 Mount Olivet (West Virginia)
 Olivet Township (Kansas)

Olivet ist der Familienname der folgenden Personen:
 Alfred Olivet (1863–1942), Schweizer Architekt
 Pierre-Joseph Thoulier d’Olivet (1682–1768), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Literat, Grammatiker, Übersetzer, Lexikograf und Romanist